Кура:

 Кура — річка в Туреччині, Грузії та Азербайджані. 
 Кура — річка в Росії. 
 Кура (притока Пшиші) — річка в Росії. 
 Кура — полігон на Камчатці. 
 Кура — район в Лівані. 
 «Кура» — колісний пароплав Каспійської флотилії Росії 1828 року. 
 «Кура» — колісний пароплав Каспійської флотилії Росії 1845 року.

Див. також  
 Кури (значення)